Il doppio del torneo di tennis Paris Masters 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Maks Mirny che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Daniel Nestor 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (semifinali)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)

 Nicklas Kulti /  Maks Mirny (campioni)
 Paul Haarhuis /  Daniel Nestor (finale)
 avid Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
 Roger Federer /  Dominik Hrbatý (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Masters 2000
ATP Tour 2000